Area (afvalbedrijf), een afvalbedrijf in zuidoost Drenthe
 Area (vervoerbedrijf), een voormalig busvervoerbedrijf in Oss
 <area> in HTML; zie Lijst van HTML-elementen
 Area (anatomie), een term in de anatomie
 Area 51, een geheime Amerikaanse luchtmachtbasis